Домахово — топоним

Польша 
 Домахово — село, гмина Кробя, Гостыньский повят, Великопольское воеводство.
 Домахово — село, гмина Тромбки-Вельке, Гданьский повят, Поморское воеводство.
 Домахово — село,  гмина Полянув, Кошалинский повят, Западнопоморское воеводство.

Хорватия 
 Домахово — село, община Велико Трговишце, Крапинско-Загорская жупания.